Gerd Backhaus – ex calciatore tedesco orientale
 Robin Backhaus – nuotatore tedesco
 Robin Backhaus – ex nuotatore statunitense
 Wilhelm Backhaus – pianista tedesco